Ткабладзе — грузинская фамилия.

Известные носители:
  (1907—1980) — грузинский советский актёр, народный артист Грузинской ССР.
 Ткабладзе, Константин Евстафьевич (1910—1980) — Герой Советского Союза.
 Ткабладзе, Леонтий Сабаевич (род. 1917) — грузинский советский валторнист и музыкальный педагог, заслуженный артист Грузинской ССР.